Als Europameisterschaft 1977 oder EM 1977 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1977 stattfanden:

 Baseball-Europameisterschaft 1977 in den Niederlanden
 Basketball-Europameisterschaft 1977 in Lüttich und Ostende (Belgien)
 Boxeuropameisterschaften 1977 in Halle (DDR)
 Curling-Europameisterschaft 1977 in Oslo (Norwegen)
 Dreiband-Europameisterschaft 1977 in Lausanne (Schweiz)
 Eishockey-Europameisterschaft 1977 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1977 in Wien (Österreich)
 Eishockey-Europameisterschaft der U18-Junioren 1977 in Bremerhaven (Deutschland)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1977 in Helsinki (Finnland)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1977 in Larvik (Norwegen)
 Formel-2-Europameisterschaft 1977
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1977 in Stuttgart (Deutschland)
 Hallenhockey-Europameisterschaft der Damen 1977 in Brüssel (Belgien)
 Judo-Europameisterschaften der Frauen 1977 in Arlon (Belgien)
 Judo-Europameisterschaften der Männer 1977 in Ludwigshafen (Deutschland)
 Karate-Europameisterschaft 1977 in Paris (Frankreich)
 Naturbahnrodel-Europameisterschaft 1977 in Seis am Schlern (Italien)
 Naturbahnrodel-Junioreneuropameisterschaft 1977 in Feld am See (Österreich)
 Ringer-Europameisterschaften 1977 in Bursa (Türkei)
 Rennrodel-Europameisterschaften 1977 in Schönau am Königssee (Deutschland)
 Europäische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1977 in Moskau (UdSSR)
 Schwimmeuropameisterschaften 1977 in Jönköping (Schweden)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 1977 in Sheffield (Großbritannien)
 Turn-Europameisterschaften 1977 (Frauen) in Prag (Tschechoslowakei)
 Turn-Europameisterschaften 1977 (Männer) in Vilnius (UdSSR)
 Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1977 in Tampere, Kotka, Lahti und Turku (Finnland)
 Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1977 in Helsinki, Tampere, Oulu und Turku (Finnland)
 Wasserball-Europameisterschaft 1977 in Jönköping (Schweden)

!Europameisterschaft
1977